Петар Пушич (; 25 января 1999, Шаффхаузен, Швейцария) — швейцарский футболист, полузащитник клуба «Грассхоппер».

Карьера 
Петар Пушич является уроженцем Шаффахаузена и начинал заниматься футболом в родном городе. В 12 лет перебрался в школу «Грасхоппера», одного из ведущих швейцарских клубов. С сезона 2016/2017 привлекался к тренировкам с основной командой. В феврале 2017 года подписал с клубом свой первый профессиональный контракт. 11 февраля дебютировал в чемпионате Швейцарии в поединке против «Лугано», выйдя на замену на 54-ой минуте вместо Маргима Брахими. С сезона 2017/2018 стал игроком основного состава. 

Выступал за юношеские сборные Швейцарии разных до 16, 17 и 18 лет.

Примечания 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Грассхоппер»